Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis steht für:

 Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis I
 Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis II
 Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis III